Litos est un diminutif de Carlos. Il peut désigner :

 Litos (1967-), Luís Filipe Vieira Carvalhas, footballeur portugais.
 Litos (1974-), Carlos Manuel de Oliveira Magalhaes, footballeur portugais.

Voir aussi